Geografia: hi ha diverses ciutats als EUA amb aquest nom:
 A l'estat de Minnesota hi ha la ciutat de Minneapolis, amb més de tres-cents cinquanta mil habitants.
Que forma l'àrea metropolitana de Minneapolis – Saint Paul.
 A l'estat de Kansas hi ha la localitat de Minneapolis (Kansas) amb uns dos mil habitants.
 A l'estat de Carolina del Nord hi ha la comunitat rural de Minneapolis (Carolina del Nord).